Afroditópolis es el nombre griego de diversas ciudades del Antiguo Egipto donde se veneraba a la diosa Hathor (la Afrodita griega):

Alto Egipto 
 Afroditópolis (antes Pathyris), del nomo III del Alto Egipto (en el límite con el nomo IV), la antigua Per Hathor y la moderna Gebelein.
 Afroditópolis, del nomo X del Alto Egipto, la antigua Per Uadyet que correspondería a una aldea llamada Itfeh junto a Qaw al-Kebir, y próxima a la antigua Anteópolis.
 Afroditópolis, del nomo XXII del Alto Egipto, la antigua Tep Ihu y actualmente Atfih.
 La ciudad de Hieracon, la antigua Per Nemty, fue llamada alguna vez Afroditópolis porque los griegos identificaban a Nemty con Afrodita, pero en realidad no era su nombre.

Bajo Egipto 
 Afroditópolis, del nomo IX del Bajo Egipto, la antigua Busiris, conocida actualmente como Abusir.
 Afroditópolis, del nomo XI del Bajo Egipto, la antigua Taremu, más conocida como Leontópolis.